Diese Liste verzeichnet jene 554 Fußballspieler, die mindestens einen Pflichtspiel-Einsatz für die erste Mannschaft des 1. FC Köln absolviert haben.

Die Liste befindet sich auf dem Stand vom 14. Mai 2022.

Legende 
Die Liste ist sortierbar: durch Anklicken eines Spaltenkopfes wird die Liste nach dieser Spalte sortiert, zweimaliges Anklicken kehrt die Sortierung um.

 Spieler: Nennt den Namen des Spielers in der Form Nachname, Vorname.
 Nationalität (Nat.): Nennt die Nationalität des Spielers anhand der jeweiligen Landesflagge. Bei Spielern mit mehreren Staatsbürgerschaften wird das Land aufgelistet, für dessen Nationalmannschaft der Spieler antrat oder angetreten wäre. Spieler, die während ihrer aktiven Zeit Staatsbürger von heute nicht mehr bestehenden Staaten waren, werden den jeweiligen Nachfolgestaaten zugeordnet.
 aktiv von/bis: Nennt das erste, bzw. letzte Jahr der Zugehörigkeit zum Profikader des 1. FC Köln.
 BL-S./-T.: Nennt die Anzahl der Spiele/Tore, die der Spieler für den 1. FC Köln in der Bundesliga absolvierte respektive erzielte.
 DM-S./-T.: Nennt die Anzahl der Spiele/Tore, die der Spieler für den 1. FC Köln in der Endrunde um die Deutsche Meisterschaft absolvierte respektive erzielte.
 OL-S./-T.: Nennt die Anzahl der Spiele/Tore, die der Spieler für den 1. FC Köln in der Oberliga West absolvierte respektive erzielte.
 2. BL-S./-T.: Nennt die Anzahl der Spiele/Tore, die der Spieler für den 1. FC Köln in der 2. Bundesliga absolvierte respektive erzielte.
 RbL-S./-T.: Nennt die Anzahl der Spiele/Tore, die der Spieler für den 1. FC Köln in der Rheinbezirksliga absolvierte respektive erzielte.
 DFB-S./-T.: Nennt die Anzahl der Spiele/Tore, die der Spieler für den 1. FC Köln im DFB-Pokal absolvierte respektive erzielte.
 WD-S./-T.: Nennt die Anzahl der Spiele/Tore, die der Spieler für den 1. FC Köln im Westdeutschen Pokal absolvierte respektive erzielte.
 Liga-S./-T.: Nennt die Anzahl der Spiele/Tore, die der Spieler für den 1. FC Köln im DFB-Ligapokal absolvierte respektive erzielte.
 LC-S./-T.: Nennt die Anzahl der Spiele/Tore, die der Spieler für den 1. FC Köln im Europapokal der Landesmeister absolvierte respektive erzielte.
 PS-S./-T.: Nennt die Anzahl der Spiele/Tore, die der Spieler für den 1. FC Köln im Europapokal der Pokalsieger absolvierte respektive erzielte.
 EL/UC-S./-T.: Nennt die Anzahl der Spiele/Tore, die der Spieler für den 1. FC Köln in der UEFA Europa League/UEFA-Pokal absolvierte respektive erzielte.
 MP/CL-S./-T.: Nennt die Anzahl der Spiele/Tore, die der Spieler für den 1. FC Köln im Messe-Pokal bzw. der Conference League absolvierte respektive erzielte.
 UI/RL-S./-T.: Nennt die Anzahl der Spiele/Tore, die der Spieler für den 1. FC Köln im UEFA Intertoto Cup bzw. der Relegation absolvierte respektive erzielte.
 Gesamt-Sp./-Tore: Nennt die Gesamtanzahl der Pflichtspiele/Pflichtspieltore, die der Spieler für den 1. FC Köln absolvierte respektive erzielte.

Farblegende
  = Deutscher Meister und DFB-Pokalsieger
  = Deutscher Meister
  = DFB-Pokal-Sieger
Anmerkung: Es muss im jeweiligen gewonnenen Wettbewerb mindestens ein Einsatz erfolgt sein.
 fett markierte Spieler sind im aktuellen FC-Kader

Liste 
 




Statistik

Spieler nach Nationalität

Spieler nach Kontinentalverband

Verfahren bei Unstimmigkeiten zwischen verschiedenen Quellen 
Bei einigen wenigen Spielern widersprechen sich die verschiedenen Quellen aus Literatur und Internet bezüglich der Anzahl von absolvierten Partien in bestimmten Wettbewerben. Liegt eine Diskrepanz vor, liegt diese in der Regel bei einem oder zwei Spielen oder Toren Unterschied.
Hierbei handelt es sich überwiegend um DFB-Pokal- und Europapokalspiele. Bei Spielen des UEFA-Pokals, bzw. des Messestädte-Pokals kommt erschwerend hinzu, dass diese in Online-Quellen überwiegend zusammen als "UEFA-Pokal-Spiele" gelistet sind, obwohl der Messestädte-Pokal der eigenständige Vorläuferwettbewerb des UEFA-Pokals war.
Weiterhin kann für die Wettbewerbe Oberliga West, Rheinbezirksliga, DFB-Ligapokal sowie Westdeutscher Pokal nur in den seltensten Fällen auf eine Quelle zur Abgleichung zurückgegriffen werden.
Folgend zwei Beispiele, die erklären, wie bei unterschiedlichen Angaben der verschiedenen Quellen, in dieser Liste vorgegangen wird:
 Adil Chihi weist laut der Literaturquelle Mit dem Geißbock auf der Brust in der Saison 2011/12 eine Statistik von 21 Spielen und 5 Toren auf, während die Online-Quelle weltfussball.de eine Statistik von 10 Spielen und 2 Toren ausgibt. Nach Abgleichen mit weiteren Quellen, wie dem Kicker-Sportmagazin, welches auf seiner Statistikseite zu Adil Chihi ebenfalls auf 10/2 kommt, muss angenommen werden, dass der Literatur ein Übertragungsfehler unterlaufen ist. Daher wird in einem solchen Fall die komplette Statistik der verfügbaren Online-Quellen verwendet.
 Jürgen Glowacz absolvierte laut Literatur im UEFA-Pokal 1971/72 3 Spiele und 1976/77 5 Spiele, wodurch eine Gesamtanzahl an UEFA-Pokalspielen von 33 erreicht wird. Online ist in den betreffenden Saisons jeweils ein Spiel weniger vermerkt und dadurch eine Gesamtanzahl von nur 31 Spielen. Mit fussballdaten.de gibt es ein weiteres etabliertes Online-Nachschlagewerk, was in diesem Fall als Vergleichsquelle herangezogen werden kann. Dort ist ersichtlich, dass Glowacz 1971/72 jeweils in den Auswärtsspielen nicht eingesetzt wurde und 1976/77 von den sechs FC-Spielen ebenfalls zwei verpasste. Dementsprechend werden die Daten der Online-Quellen eingepflegt.

Literatur 
 Dirk Unschuld, Frederic Latz: Mit dem Geißbock auf der Brust. Alle Spieler, alle Trainer, alle Funktionäre des 1. FC Köln. Verlag Die Werkstatt, Göttingen 2013, ISBN 978-3-7307-0047-1.
 Dirk Unschuld, Thomas Hardt, Frederic Latz: Im Zeichen des Geißbocks. Die Geschichte des 1. FC Köln. 3., erweiterte Auflage. Verlag Die Werkstatt, Göttingen 2014, ISBN 978-3-7307-0127-0.

Weblinks 
 Spielerdatenbank auf www.weltfussball.de
 Datenbank auf fussballdaten.de

Einzelnachweise 

1. FC Köln
!
Koln 1. FC
Fussballspieler Koln 1. FC